Spicher ist der Familienname folgender Personen:

 Stephan Spicher (* 1950), Schweizer Künstler
 Wilhelm Spicher (1898–1987), deutscher Politiker (KPD), MdR, MdL